«Summ, summ, summ» (в переводе ) — популярная немецкая детская песня, основанная на стихотворении Августа Гофмана фон Фаллерслебена «Biene» ().

Из истории песни 

Стихотворение было написано Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1835 году. В Германии произведение приобрело особую популярность в обработке композитора . В 1847 году стихотворение было положено на музыку Отто Дрезелем.

В Японии песня получила известность под названием Bumm, bumm, bumm. Перевод, выполненный японским поэтом , был опубликован в 1947 году..

Критика и отзывы 
По мнению писателя , произведение стало одной из песен, обессмертивших имя Гофмана фон Фаллерслебена, «возможно, его величайшим хитом».

Согласно ряду источников, на создание «Summ, summ, summ» и других детских песен немецкого поэта вдохновили «семейная жизнь его друзей и собрание народных мелодий Людвига Эрка».

Текст

Примечания

Источники

Ссылки 
  Средненемецкой телерадиокомпании
 

Песни на немецком языке
Песни Германии
Детские песни